Errol Emanuelson – calciatore surinamese
 Julian Emanuelson – calciatore olandese di origini surinamesi
 Roché Emanuelson – calciatore surinamese
 Urby Emanuelson – calciatore olandese di origini surinamesi